Соревнования по стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 6 августа. Приняли участие 41 спортсмен из 28 стран.

Стрельба из пневматической винтовки из трёх положений в 16-й раз представлена в программе Олимпийских игр. Чемпион прошлых игр китаец Цю Цзянь не принимал участия в лондонских играх.

Итальянец Никколо Камприани стал первым в истории своей страны медалистом в данной дисциплине. Для Мэттью Эммонса бронзовая медаль этих игр стала уже третьей в карьере, прежде он становился чемпионом в 2004 году и серебряным медалистом Игр 2008 года в стрельбе лёжа из винтовки на 50 метров.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях в каждом из трёх положений спортсмены выполняли 4 серии по 10 выстрелов. В финал выходило 8 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсмены выполняли по 10 выстрелов из положения стоя. Количество очков, за попадание в каждой из попыток, в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года